Kešelj ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Kešelj (* 1988), serbischer Basketballspieler
 Ljubo Kešelj (* 1950), serbischer Sänger